Příjmení Todt nese více různých osobností:

 Fritz Todt (1891–1942) – nacistický ministr zbrojního průmyslu a rovněž důstojník Luftwaffe s hodností generálmajora
 Organizace Todt – nacistická stavební organizace
 Jean Todt (* 1946) – výkonný ředitel závodní stáje Scuderia Ferrari
 Jens Todt (* 1970) – německý fotbalista

Podobné příjmení 
 Todd